Horatio Townshend ist der Name folgender Personen:

* Horatio Townshend, 1. Viscount Townshend (1630–1687), britischer Adliger
 Horatio Townshend (Bankier) (um 1683–1751), britischer Bankier und Politiker